Roger Federer var regerande mästare men ställde inte upp p.g.a. trötthet efter segern i Franska öppna 2009.

Seedning

 Roger Federer (Drog sig ur p.g.a. trötthet)
 Novak Djokovic (Final)
 Fernando Verdasco (Första omgången)
 Jo-Wilfried Tsonga (Andra omgången)

 Tomáš Berdych (Andra omgången)
 Dmitrij Tursunov (Andra omgången)
 Jürgen Melzer (Kvartsfinal)
 Rainer Schuettler (Andra omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Se även 
 Dubbel vid Gerry Weber Open 2009

Gerry Weber Open 2009